Hinrichshagen 

ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Hinrichshagen (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Hinrichshagen (Peenehagen), Ortsteil von Peenehagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Hinrichshagen (Rostock), Ortsteil der Hansestadt Rostock
 Hinrichshagen (Woldegk), Ortsteil der Stadt Woldegk im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

ist der Name von Burgen in Mecklenburg-Vorpommern:
 Burgwall Burg Hinrichshagen, bei Woldegk-Hinrichshagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte